Louisa megye (Iowa)
Louisa megye (Virginia)